Le terme Buade se refère à un patronyme de famille d'origine espagnole. Ce terme peut se référer à:

Personnes

Antoine de Buade, soldat et diplomate français, grand-père de Louis.
Louis de Buade de Frontenac (1622-1698) est un gouverneur de la Nouvelle-France.
Henri de Buade, aristocrate français.

Toponymes

Lac Buade, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Buade, un plan d'eau du territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Petit lac Buade,  un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Buade (canton), un canton du territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rue De Buade, une rue historique de la ville de Québec.

Huidu Buade, colline en Indonésie.

Autres
Le fort Buade est un poste commercial et militaire français d'Amérique.